

Галвей — місто, штат Нью-Йорк
 Галвей — селище, штат Нью-Йорк